Geografia:
Tavernes Blanques, municipi de l'Horta Nord.
Tavernes de la Valldigna, municipi de la Safor.
Tavernes, comuna francesa del departament de Var, a la regió de Provença-Alps-Costa Blava.